Colonia Valle Verde kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Valle Verde, Durango, ort, 
 Colonia Valle Verde, Morelos, ort, Cuernavaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar